Het Kroatisch handbalteam is het nationale team van Kroatië voor mannen. Het team vertegenwoordigt de Kroatische handbalbond Hrvatski rukometni savez (HRS).

Resultaten

Olympische Spelen

Wereldkampioenschappen

Europese kampioenschappen

Zie ook 
 Kroatisch handbalteam junioren (vrouwen)
 Kroatisch handbalteam (vrouwen)

Nationaal handbalteam
Nationaal handbalteam
Handbal